Kauern bezeichnet
eine bestimmte Form des Sitzens
Kauern ist Ortsname von
 Kauern, einer Gemeinde im thüringischen Landkreis Greiz
 Kauern (Bad Dürrenberg), einem Ortsteil von Bad Dürrenberg im Saalekreis in Sachsen-Anhalt
 Kauern (Langenwetzendorf), einem Ortsteil von Langenwetzendorf im thüringischen Landkreis Greiz
 Kurów, einem Ortsteil von Wiązów in der Woiwodschaft Niederschlesien in Polen
 Kurznie, einem Ortsteil von Poppelau in der Woiwodschaft Oppeln in Polen

Siehe auch: